Memorial Rik Van Steenbergen – corsa in linea maschile di ciclismo storica su strada che si svolgeva nella regione dell'Aartselaar, in Belgio 
 Quinta Steenbergen – pallavolista olandese
 Rik Van Steenbergen – ciclista su strada e pistard belga 
 Jan van Steenbergen – linguista, giornalista, traduttore interprete olandese
 Steenbergen – municipalità dei Paesi Bassi nella provincia del Brabante Settentrionale